Joakim Karlsson kan syfta på:
Joakim Karlsson (fotbollsspelare) (född 1989), svensk fotbollsspelare
Joakim Karlsson (kickboxare) (född 1971), svensk kickboxare
Joakim Karlsson (musiker) (född 1971), svensk musiker
Joacim Karlsson (född 1965), svensk fotbollsspelare, SM-guld med IFK Göteborg 1990